Opona může být:

 divadelní opona – obvykle textilní pomůcka sloužící pro zakrývání divadelního jeviště před zraky diváků
 opona Národního divadla v Praze
 železná opona (divadlo) – protipožární mechanická zábrana ve velkých divadlech
 železná opona – politologický pojem z doby tzv. studené války
 Opona (hnutí) – akronym z Obecná porada o nápravě, politické hnutí založené Jaroslavem Popelkou
 v přeneseném významu někdy i nějaká jiná věc, která něco zcela zakrývala – viz frazeologizmus čas oponou trhnul apod.
 Opona: Poslední případ Hercula Poirota – detektivní román Agathy Christie

Externí odkazy